

Зелена Роща — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Зелена Роща — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Зелена Роща — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Зелена Роща — хутір, Краснодарський край, Єйський район
 Зелена Роща — селище, Ковилкінський район, Мордовія
 Зелена Роща — селище, Косіхинський район, Алтайський край
 Зелена Роща — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Зелена Роща — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Зелена Роща — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Зелена Роща — селище, Совєтський район, Марій Ел

Зелена Роща — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зелена Роща — село, Сумська область, Сумський район
 Зелена Роща — селище, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район